Blandford – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Blandford – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Blandford – jednostka osadnicza (CDP) w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Blandford Forum – miasto w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Blandford St Mary – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Blandford-Blenheim – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Oxford